Rozgrywki radzieckiej pierwszej grupy w sezonie 1947 były dziewiątymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział trzynaście drużyn, w tym jedna, która awansowała z drugiej ligi – WWS Moskwa. Mistrzowski tytuł po raz drugi wywalczyła drużyna CDKA Moskwa. Współkrólami strzelców ligi zostali Wsiewołod Bobrow i Walentin Nikołajew z CDKA Moskwa, którzy zdobyli po 14 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1947 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim
ZSRR w XX wieku
1947 w Europie